Il doppio del Fischer Grand Prix 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Steve Denton e Tim Wilkison erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Henri Leconte e Pavel Složil hanno battuto in finale 6–1, 7–6 Mark Dickson e Terry Moor.

Teste di serie
Campione seeds are indicated in bold text while text in italics indicates the round in which those seeds were eliminated.

 Brian Gottfried /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Henri Leconte /  Pavel Složil (campioni)
 Bernard Mitton /  Danie Visser (quarti di finale)
 Ilie Năstase /  Adriano Panatta (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Fischer Grand Prix 1982